Ташкентская телебашня — телевизионная и радиовещательная башня, расположенная недалеко от станции метро «Бодомзор» в Юнусабадском районе Ташкента. Высота — 375 метров. Это самое высокое строение с открытой для посещения смотровой площадкой в Центральной Азии и второе по высоте строение в Центральной Азии после 420-метровой дымовой трубы Экибастузской ГРЭС-2. 

12-я по высоте телебашня мира, 38-е по высоте свободностоящее сооружение мира (в момент ввода в эксплуатацию — 9-е). 

Памятник архитектуры и градостроительства Узбекистана.

История 
Первоначально проект телебашни предназначался для Багдада. Он был заказан Керимом Касемом по итогам конкурса. Однако из-за военного переворота в Ираке башня не была построена.

Не воплощенный в жизнь проект получил одобрение Шарафа Рашидова. Были начаты работы по размещению телебашни в Ташкенте. Как вспоминал заслуженный связист Узбекистана А. Кудинов, подготовка к строительству и различные согласования заняли бо́льшее время, чем собственно возведение объекта.

Телебашня строилась в течение 6 лет, начиная с 1978 года. Запущена в эксплуатацию 15 января 1985 года.

Технические данные

Лифтовые системы 
На телебашне установлены 3 немецких скоростных лифта концерна ThyssenKrupp.

Эксплуатация башни 
Основными функциональными задачами Ташкентской телебашни являются телевещание и радиовещание. Распространение сигнала обеспечивается на территорию Ташкента и Ташкентской области, частично Сырдарьинскую область и южные районы Казахстана. Телебашня используется для осуществления связи многими министерствами и ведомствами, коммерческими организациями, установлена комплексная станция высотных наблюдений при Узбекском гидрометеорологическом центре.

Происшествия 
19 июля 1986 года за оттяжку Ташкентской телебашни зацепился вертолёт Ми-8 под командованием капитана Лобанкина Валерия Васильевича, на борту которого находилась съемочная группа киностудии «Узбекфильм». Вертолёт разбился близ канала Анхор, все 6 человек, находившиеся на борту, погибли. Панорамы советского Ташкента, снятые с борта разбившегося вертолета, вошли в начальные и финальные кадры с титрами кинофильма «Алмазный пояс».

Галерея

См. также 
 Список самых высоких телевизионных башен

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ташкентской телебашни
 Справочные данные о башне на сайте structurae.de

Телебашни
Здания и сооружения Ташкента
Сверхвысокие строения
Здания и сооружения с вращающимися ресторанами
Здания и сооружения, построенные в 1984 году в СССР
Здания и сооружения, заложенные в 1978 году
Телебашни СССР
1984 год в Узбекистане
Появились в 1980-е годы в Узбекистане